Franciaország
Sainte-Gemme, település Charente-Maritime megyében
Sainte-Gemme, település Deux-Sèvres megyében
Sainte-Gemme, település Gers megyében
Sainte-Gemme, település Gironde megyében
Sainte-Gemme, település Indre megyében
Sainte-Gemme, település Marne megyében
Sainte-Gemme, település Tarn megyében